František Tichý může být:

 František Tichý (1896–1961) – český malíř, grafik a ilustrátor
 František Tichý (architekt) (1886–1961) – český architekt a historik
 František Tichý (filmař) (1872–1927) – český kinematograf, majitel několika pražských kin
 František Tichý (fotbalista) (* 1973) – československý prvoligový fotbalista
 František Tichý (lékař) (1867–1935) – lékař, český národní pracovník a buditel slezského lidu na Těšínsku, spisovatel a básník
 František Tichý (pedagog) (pedagog a spisovatel) (1969) – český pedagog a spisovatel
 František Tichý (starosta Kroměříže) – český politik, v letech 1969–1970 předseda MěstNV Kroměříž
 František Alois Tichý (1898–1971) – český klavírista, hudební skladatel a dirigent, syn Antonína Tichého
 František Rut Tichý (1886–1968) – český spisovatel, básník, překladatel a literární vědec

Související články 
 Tichý